PR & A Watch Sagl est une entreprise suisse spécialisée dans la manufacture, le marketing et la distribution des montres suisses de Marques Adria & Adriatica. 

Après avoir concentré tous ces efforts dans l'établissement de la marque dans les pays d'Europe de l'Est, depuis peu elle développe ses efforts vers une internationalisation plus poussée de la marque dans les pays horlogers traditionnels.

La société est un membre à part entière de la Fédération de l'industrie horlogère Suisse FH

Liens externes  
 Inscription au Registre du Commerce
 Site officiel de « Adriatica »

Entreprise d'horlogerie ayant son siège en Suisse
Entreprise ayant son siège dans le canton du Tessin